Зазерье — название населённых пунктов в Белоруссии.

Брестская область 
 Зазерье — деревня в Барановичском районе.

Витебская область 
 Зазерье — деревня в Городокском районе.
 Зазерье — деревня в Ветринском сельсовете Полоцкого района.
 Зазерье — деревня в Гомельском сельсовете Полоцкого района.

Минская область 
 Зазерье — деревня в Пуховичском районе.